

Міфологія 
 Мінерва - римська богиня мудрості, покровителька письменства, мистецтва й ремесла.

Топонім

Мінерва — місто, штат Нью-Йорк
 Мінерва — селище, штат Огайо

Кораблі

Велика Британія 
 HMS Minerva - низка кораблів ВМС Великої Британії

Італія 
 Мінерва  - торпедний крейсер типу «Партенопе». На службі протягом 1892-1921 років.
 Minerva (F 562) -  корвет типу «Габбіано». На службі протягом 1943-1969 років.
 Minerva (F 551) - корвет однойменного типу. На службі протягом 1987-2015 років. Проданий Береговій охороні Бангладешу, де отримав назву «CGS Syed Nazrul»

Астрономія 
 93 Мінерва - астероїд головного поясу.